Любословие (буквален превод на български на думата „филология“) може да се отнася за някое от следните български списания:
 „Любословие“, Смирна (1842-1846) – първото българско списание, издател Константин Фотинов
 „Любословие“, София (1980-те години) – издание на Националната гимназия за древни езици и култури
 „Любословие“, Шумен (от 1995 г.) – издание на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
 „Любословие“, Сливен (от 2007 г.) – издание на Гимназията с преподаване на западни езици

Списания на български език